Autostrada D3 (Czechy) 
 Autostrada D3 (Słowacja)
 Witamina D3

Zobacz też 
 Diablo III